Runda GP2 na torze Marina Bay Street Circuit – dwunasta runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2012.

Wyniki

Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: Autosport

Główny wyścig

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Premia za najszybsze okrążenie w TOP 10

Sprint

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

|-
| bgcolor="#b2b2b2" colspan="9" align="center"| Zdyskwalifikowani

Najszybsze okrążenie

Premia za najszybsze okrążenie w TOP 10

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 12
| Giedo van der Garde
| 1-21
|align="center"| 21
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Lista startowa

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy

Konstruktorzy

Uwagi

Przypisy 

Rezultaty wyścigów serii GP2
2012 w GP2
2012 w Singapurze